Brodtmann ist der Name von

 Dieter Brodtmann (* 1934), deutscher Pädagoge, Professor für Sportpädagogik an der Universität Hannover und Sachbuchautor
 Joseph Brodtmann  (1787–1862 in Basel), Schweizer-deutscher Zeichner, Grafiker, Lithograf, Publizist und Buchhändler